Kilinochchi (stad) - een stad in het noorden van Sri Lanka
Kilinochchi (district) - een district in het noorden van Sri Lanka